In 1930/31 werd het vijftiende Altmarks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. De competitie van Jeetze werd nu bij Altmark ondergebracht. De competities bleven wel nog twee seizoenen in aparte groepen spelen. Minerva Wittenberge, dat vorig jaar laatste eindigde, werd dit seizoen overgeheveld naar de groep Jeetze, hoewel andere clubs uit Wittenberge wel in de Altmarkse groep bleven. 

FC Viktoria 1909 Stendal won de finale van SV Wustrow, maar het was Stendaler BC dat om een onbekende reden afgevaardigd werd naar de Midden-Duitse eindronde. De club verloor meteen van Fortuna Magdeburg.

Gauliga

Altmark

Jeetze

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Altmarks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31